La deuxième compilation de Jeanne Mas sort en 1996. En plus de ses plus grands tubes elle contient deux versions anglaises inédites (une de Johnny, Johnny et Little heart adaptation de Elle est moi) et un remix.

Titres 
 Toute première fois (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli) 4:15
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Johnny, Johnny (J. Mas / R. Musumarra) 4:21
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Cœur en stéréo (version Balavoine) (J. Mas / R. Musumarra / P. Calabrese) 4:30
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 En rouge et noir (J. Mas / P. Calabrese / M. Calabrese / L. Meinardi / R. Musumarra) 4:32
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Sauvez-moi (J. Mas / R. Zaneli / R. Musumarra) 3:55
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 L'enfant (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli) 5:22
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Lisa (J. Mas / R. Musumarra) 4:12
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Bébé rock (J. Mas) 5:20
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Little heart (J. Mas / P. Calabrese / R. Zaneli) 5:15
 version anglaise du titre Elle est moi, extrait de l'album L'art des femmes, 1990
 Tous les cris les SOS (D. Balavoine) 4:15
 extrait de l'album L'art des femmes, 1990
 Femme d'aujourd'hui (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli) 3:34
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Viens (J. Mas / R. Musumarra / R. Zaneli / P. Calabrese) 3:22
 extrait du single Toute première fois, 1984
 Suspens (J. Mas / R. Musumarra) 4:43
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Ideali (J. Mas) 4:35
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Oh mama (J. Mas / R. Musumarra / M. Calabrese) 4:15
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Johnny, Johnny (version anglaise) (J. Mas / R. Musumarra) 4:21
 version anglaise du titre Johnny, Johnny, extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 En rouge et noir (special remix) (J. Mas / P. Calabrese / M. Calabrese / L. Meinardi / R. Musumarra) 5:00
 extrait du maxi single En rouge et noir, 1986

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 1996
Album publié par EMI Group